Nathan Gibson (1972. augusztus 17.–) ausztrál nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: oktatás szervező.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ausztrál labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást asszisztensként.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru a 11., a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Ázsia-kupa
Kína rendezte a 13.,, a 2004-es Ázsia-kupa labdarúgó tornát, ahol Mark Shield játékvezető asszisztenseként szolgálta a labdarúgást.

2004-es Ázsia-kupa

Ázsia-kupa mérkőzés

Források 

Ausztrál labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek